Сэмуэль Джеймс «Сэм» Касселл (; ) — американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру. Играл на позиции разыгрывающего защитника.

Биография 

Касселл учился и выступал за школу имени Пола Лоуренса Данбара. Сэм хотел поступить в университет Де Поля. Но приёмная комиссия учебного заведения отказа ему в допуске к экзаменам из-за академической неуспеваемости. Представители колледжа Сан Ясито оказались менее привередливыми, и вскоре играл за скромный университет из Техаса. После первого курса Сэм перешёл в университет Флорида Стэйт. Набирая в среднем за игру 18,3 очка, делая 4,9 передачи и 4,3 подбора.

В 1993 году Касселл был выбран в первом раунде драфта под 24-м номером командой «Хьюстон Рокетс». За первые два года выступления в Лиге Сэм стал дважды чемпионом. После столь яркого начала карьеры Сэм немного сбавил обороты, выступая за «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Нью-Джерси Нетс».

В 1999 году Касселл стал частью команды «Милуоки Бакс». «Бакс» тренировал Джордж Карл, а в команде подобралась целая плеяда талантливых исполнителей, среди которых особенно выделялись Глен Робинсон и Рэй Аллен. Однако за четыре года максимум чего удалось добиться — это финал Восточный конференции.

В 2003 году Касселл перешёл в клуб «Миннесота Тимбервулвз». В Миннесоте Сэм образовал мощное атакующее трио с форвардом Кевином Гарнеттом и защитником Лэтреллом Спрюэллом. В том сезоне команда достигла наибольшего успеха в своей истории, заняв первое место в своём дивизионе и дойдя до финала Западной конференции в плей-офф, где уступила «Лос-Анджелес Лэйкерс». Выступая за «Тимбервулвз» Сэм был впервые выбран для участия в Матче всех звёзд в Лос-Анджелесе.

В 2005 году Касселл перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс», став в «Клипперс» одним из системообразующих игроков. Во многом благодаря его выступлению сезон-2005/06 стал лучшим в новейшей истории «парусников». Затем команда только ухудшала свои результаты, спускаясь всё ниже в турнирной таблице.

В 2008 году руководство «Бостона», создавая супер-трио Гарнетт-Пирс-Аллен пригласили Кассела в команду. Завоёванный в 2008 году в составе «Селтикс» титул позволил Сэму эффектно закончить карьеру игрока.

Затем Касселл являлся помощником главного тренера «Вашингтон Уизардс» Флипа Сондерса, с которым они работали в связке игрок-наставник в «Миннесоте», а в настоящий момент Касселл работает ассистентом главного тренера в «Лос-Анджелес Клипперс».

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Sam Cassell’s profile на ESPN.com
 Sam Cassell Pictures — Clippers Topbuzz
 ClutchFans.net Sam Cassell Profile  — Houston Rockets Fan Site

Выпускники Центрального института Мэна
Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Чемпионы Америки по баскетболу
Игроки «Флорида Стэйт Семинолз» (баскетбол)
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Тренеры «Вашингтон Уизардс»
Тренеры «Лос-Анджелес Клипперс»
Тренеры «Филадельфия Севенти Сиксерс»